Колимиља има више значења:

 Колимиља (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колимиља (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колимиља (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колимиља (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колимиља (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику